Naglis steht für:
 Naglis-Hügel
 Naglis Palanga, litauischer Basketballverein

Naglis ist der Familienname folgender Personen:
 Andrejs Naglis (* 1943), Saeima-Abgeordneter
 Stefan Naglis, Schweizer Entomologe